Трг републике може се односи на трг у једном од следећих градова:

У Србији 
 Трг републике, Београд
 Трг републике, Врање
 Трг републике, Ниш
 Трг републике, Нишка Бања
 Трг републике, Нови Сад
 Трг републике, Пирот
 Трг републике, Пожаревац
 Трг републике, Смедерево
 Трг републике, Сомбор

Ван Србије 
 Трг републике, Подгорица (Црна Гора)
 Трг републике, Љубљана (Словенија)
 Трг републике, Париз (Француска)
 Трг републике, Јереван (Јерменија)
 Трг републике, Мацара дел Вало (Италија)
 Трг републике, Плзењ (Чешка)
 Трг републике, Стразбур (Немачка)
 Трг републике, Фиренца (Италија)

Раније 
 Трг бана Јелачића, Загреб (Хрватска)